Gniewoszów (gemeente)
 Gniewoszów (Mazovië)
 Gniewoszów (Neder-Silezië)